Gerobatrachus hottoni — вид вымерших земноводных из семейства Amphibamidae, выделяемый в монотипический род геробатрахус (Gerobatrachus, от  — старый и  — лягушка), который жил в пермском периоде (кунгурский век). Единственное ископаемое обнаружено в округе Бэйлор штата Техас в 1995 году. Это животное было отнесено к темноспондильным амфибиям, однако оно обладало смесью характеристик, присущих бесхвостым и хвостатым земноводным. Эта находка, по мнению описавших её исследователей, заполнила брешь между мезозойскими бесхвостыми и хвостатыми земноводными и их палеозойскими предками.
Животное было интерпретировано как «недостающее звено», подтверждающее гипотезу, что лягушки и саламандры ближе родственны друг другу, чем третьему дошедшему до наших дней отряду амфибий — безногим земноводным. Геробатрахус считается ближайшим родственником Batrachia, клады, которая включает современных бесхвостых и хвостатых земноводных.

Открытие 
Вид был впервые описан 22 мая 2008 года в журнале Nature и назван в честь американского палеонтолога Николаса Хоттона (Nicholas Hotton III). Ископаемое «Frogmander»-а («лягушко-саламандра»), как его быстро окрестили журналисты, было извлечено в середине 1990-х годов, а затем вновь открыто в коллекциях Национального музея естественной истории Вашингтона в 2004 году.

Сравнительный биолог Джейсон Андерсон из Университета Калгари провёл новый анализ окаменелости, установив, что животное было внешне похоже на саламандру с коротким хвостом, с ушами, подобными лягушачьим, и что оно довольно убедительно решает вопрос об происхождении лягушки и саламандры от общей группы ископаемых предков.

Описание 
Единственный обнаруженный до сих пор экземпляр геробатрахуса представляет собой практически цельный скелет длиной в 11 см. Позиция окаменелости в окружающей породе позволяет наблюдать только вентральную сторону животного. Как и прочие представители семейства амфибамид геробатрахус обладал круглой, сплющенной головой, хорошо развитыми конечностями и коротким хвостом. Его позвоночник немного короче, чем у других амфибамид.
Геробатрахус сочетает в себе черты, появившиеся позже у лягушек, такие как большое пространство для барабанной перепонки, и типичные черты саламандр — две кости лодыжки, которые слились вместе. Его позвоночник и педициллярные зубы показывают черты, общие для лягушек и саламандр, с широким, облегчённым черепом, похожим на лягушачий.

Систематика 
Первое описание геробатрахуса в 2008 году включало филогенетический анализ, по результатам которого он был признан сестринским таксоном инфраотряда Batrachia, включающего всех современных бесхвостых и хвостатых земноводных. Уточнение его филогенетического положения было произведено в 2012 году в работе, посвящённой Eocaecilia (животному, лежащему в основании ветви безногих земноводных). Ниже приводятся кладограммы, построенные по результатам анализов 2008 года (слева) и 2012 года (справа):

Значение для эволюционной датировки 
Открытие геробатрахуса предоставляет новую точку отсчёта для калибровки молекулярных часов этой линии земноводных, так как согласно новым данным лягушки и саламандры отделились друг от друга намного позже, чем предполагалось ранее по предыдущим данным, указывая на период где-то между 240 и 275 миллионами лет назад (ориентируясь на относящегося к выделившейся после разделения линии Salientia Triadobatrachus, возраст которого оценивается по различным данным в диапазоне от 230 до 250 миллионов лет). По словам профессора  из Торонтского университета, одного из соавторов исследования, молекулярные часы земноводных «тикают» быстрее, чем считалось.

Примечания 

Темноспондильные
†
Земноводные пермского периода
Фоссилии из пермских отложений США
Фоссилии, описанные в 2008 году
Переходные формы